Frauenhaus steht für:

 Burgruine Frauenhaus, Bayern
 Frauenhaus, Schutzeinrichtung für von Gewalt bedrohte Frauen
 ein mittelalterliches und frühneuzeitliches städtisches Bordell; siehe Prostitution im Mittelalter#Frauenhaus
 Frauenhaus (Völkerkunde), gemeinschaftliches Haus, in dem junge Mädchen auf ihre Hochzeit vorbereitet werden 
 Frauenhaus (Babenhausen), denkmalgeschütztes Gebäude in Babenhausen
 Frauenhaus (Memmingen), denkmalgeschütztes Gebäude in Memmingen
Siehe auch:
 Frauenhäusl